Набо́б (Urdu: نواب, Hindi: नवाब; від арабського нувваб — намісники) — 
Набоб (правитель) — в Індії та Пакистані титул правителів провінцій, що відокремилися від Імперії Великих Моголів.
Набоб (експлуататор) — в Англії та Франції 18 століття так стали звати осіб (головним чином вищих урядовців Ост-Індійської компанії), які нажилися багатством на Сході.
 Набоб (жуїр) — переносно — багата людина, життя якої визначається східною пишнотою.

Див. також
 HMS Nabob

Посилання 
Encyclopaedia: Dhaka Nawab Estate 
Nawab in Banglapedia 
Etymology OnLine 

Історія Індії
Титули